Ai Tenshi Densetsu Wedding Peach (Lendário Anjo do Amor Wedding Peach ou O Casamento do lendário anjo pêssego do amor) é uma história que foi criada para concorrer diretamente com Sailor Moon, no mercado de animações, e foi um dos grandes sucessos dos anos 90. Wedding Peach é uma série de mangá e anime criada por Nao Yazawa e Sukehiro Tomita (diretor de Sailor Moon), publicada na revista Ciao da editora Shogakukan. Ela gerou seis volumes tankōbon e possui uma história particularmente diferente do anime. A animação, de 51 episódios, foi produzida pela KSS e veiculada na TV Tokyo, de abril de 1995 a março de 1996. As semelhanças do anime com Sailor Moon são claras, já que, além do diretor ter sido o mesmo, o character design foi de Kazuko Tadano, a mesma das duas primeiras fases de Sailor Moon. Além da série de TV, quatro capítulos foram lançados diretamente em vídeo, os OVAs Wedding Peach DX (Deluxe), voltados para o público masculino. Wedding Peach fez um estrondo gigantesco na Alemanha, Itália, Hong Kong e principalmente nos Estados Unidos onde tanto o mangá quanto o anime foram lançados pela VIZ e pela ADV Films, mas não foram lançados em Portugal e nem no Brasil.

História 
Uma jovem demônio se apaixonou platonicamente por um anjo. Ele não sabia da existência dela e já era apaixonado por uma anja, com quem acabou se casando. Amor, ódio, paixão, cobiça. Esse turbilhão de sentimentos a transformou na Rainha do Mundo dos Demônios, Reine Devilla, com ódio e vontade para matar todos aqueles que possuíssem o sentimento do amor. Os anjos foram os primeiros da sua fúria. A guerra entre os mundos foi brutal, com muitos mortos e desaparecidos de ambos os lados. Entre eles as lendárias guerreiras e o poderoso demônio Uragano. A batalha obrigou a rainha dos anjos, Aphrodite-sama, a enviar a sua arma mais poderosa, o Saint Something Four, para a Terra em forma de uma chuva de estrelas cadentes.

Hanasaki Momoko, Tanima Yuri e Tamano Hinagiku são as estudantes que tem a missão de proteger o amor dos humanos. Aphrodite pede às três para se transformarem nas Lendárias Anjas do Amor: Wedding Peach, Angel Lily e Angel Daisy Para procurarem os quatro objetos que formam o Saint Something Four. Durante as batalhas contra os demônios, as Ai Tenshi recebem a ajuda do anjo Limone, por quem se apaixonam freneticamente. Mais tarde surge Angel Salvia, uma anja pura que veio para a Terra para vingar a morte de sua amiga Brigia.

Personagens principais

Hanasaki Momoko / Wedding Peach

 Aniversário: 3 de março

 Idade: 13 anos

 Tipo Sanguíneo: O

 Seiyuu: Hikami Kyoko

 Apelido: MomoPi

Meio humana, meio anja, a menina de cabelos rosados recebe o Saint Mirror (santo espelho) para transformar-se em Wedding Peach. Sua mãe morreu quando ainda tinha 5 anos e deixou para ela um antigo anel vermelho, em formato de coração. Ela é ingênua, cheia de vida e brincalhona. Como seu pai, adora fotografias e é a fotógrafa oficial do jornal da Escola Sei Hanazono. Ela é apaixonada pelo capitão de futebol Yanagiba Kazuya. Sempre que Momoko vai tentar falar com ele é impedida por Fuuma Yousuke, o goleiro do time. Ela o odeia, mas se apaixona por ele futuramente.

Frase de Transformação:

Wedding Beautiful Flower

Wedding Change, Oironaoshi. Angel Amour Peach

Poderes:

Saint Operation Tempete!(TV)

Saint Mirroir Bridal Flash!(TV)

Saint Crystal Love For You!(TV)

Saint Feather Impulse!(OVA)

Saint Granade Crystal, Heart Impact!(OVA)

Tanima Yuri / Angel Lily

 Aniversário: 7 de julho de 1982

 Idade: 14 anos

 Tipo Sanguíneo: A

 Seiyuu: Nogami Yukana

 Apelido: Yuri-chan

Yuri é uma menina linda e delicada, filha de uma costureira que faz belos vestidos de casamento. Mas o fato de ser delicada não a impede de ter o gênio forte. Yuri se apaixona loucamente por Limone e por Yanagiba Kazuya e também participa do jornal da escola, mas como repórter, Com um batom ela se transforma na Angel Lily.

Frase de Transformação:

Wedding Graceful Flower

Wedding Change, Oironaoshi. Angel Precious Lily

Poderes:

Saint Lip liner Lily Rainbow!(TV)

Saint Straw Stardust!(TV)

Saint Spiral Whip!(OVA)

Tamano Hinagiku / Angel Daisy

 Aniversário: 5 de maio de 1982

 Idade: 12 anos

 Tipo Sanguíneo: B

 Seiyuu: Miyamura Yuko

 Apelido: Hinako

Hinagiku é a poderosa Angel Daisy. Nascida em 5 de maio, ela mora com seus pais e irmão, donos de uma floricultura. Ela tem o sangue tipo B e também participa como repórter do jornal da escola, principalmente cobrindo os eventos que Yanagiba participa. Apesar disso, ela gosta de um amigo de infância. Ela se transforma em Angel Daisy usando um relógio de pulso.

Frase de Transformação:

Wedding Atracttive Flower

Wedding Change, Oironaoshi. Angel Courage Daisy

Poderes:

Saint Pendule Daisy Blizzard!(TV)

Saint Tornado Dreaming!(TV)

Saint Rolling Boomerang!(OVA)

Scarlet O'Hara / Angel Salvia

 Aniversário: 3 de novembro de 1981

 Idade: 15 anos

 Tipo Sanguíneo: AB

 Seiyuu: Imai Yuka

Salvia é um anjo puro que veio à Terra para vingar a morte de sua amiga Brigia. Ela assume a identidade de Scarlet O'Hara e se torna uma estudante muito famosa em sua escola. Ela não quer se aliar às outras anjas, Mas ela acaba se tornando uma grande amiga das três.

Frase de Transformação:

Wedding Excellent Flower

Wedding Change, Oironaoshi. Angel Passionate Salvia

Poderes:

Saint Pure Sword! Jounetsu Cake Cut!(TV)

Saint Pure Sword! Bridal Fire!(TV)

Saint Twin Sword!(OVA)

Jama-Pii
É o mascotinho da equipe. Ele era um demônio servo de Pluie. Foi purificado por Peach e mora com ela.

Principais vilões 
 
Reine Devila: Mestra soberana do Mundo dos Demônios. Seu corpo foi consumido pelo ódio e por isso metade dele se transformou em vinhas de espinhos que a prendem em seu castelo.

Pluie: É o primeiro enviado dos demônios na caça pelo Saint Something Four. É um bom espadachim e possui a capacidade de disparar energias das trevas em seus inimigos. É o único demônio que se apaixona e por isso é morto por Devila.

Aquelda: Dinheiro, dinheiro, dinheiro! Isso é tudo o que ela pensa! É a segunda enviada, dominadora das águas e de cabelos azuis.

Sandra: Apesar do nome parecer de mulher, na verdade ele é homem mesmo. Também é um demônio da tribo do fogo. É o mestre de Blitz, Noise e Cloud, as vilãs que descobrem o paradeiro das peças do Something Four.

Iguneous: É um nobre demônio da tribo do fogo. Ele possui o corpo de Takuro, o amigo de infância de Hinagiku, e faz um pacto com ele. Tem uma relação íntima com Potamos, que o chama de I-sama, mas é morto por ela.

Potamos: É a vilã mais engraçada da série, um duplo de personagem de menina boa e má. Se apaixona por Yousuke, o que a faz ter conflitos diretos com Momoko em sua forma disfarçada de estudante. Ela também é a guerreira que manipula água e gelo. Ela é purificada pelo Saint Something Four e se torna uma estudante comum. Potamos ficou tão famosa que participou de dois especiais da série, o primeiro, o-make em que ela se transforma na quinta Ai Tenshi, Angel Potamos, e o segundo em Wedding Peach DX.

Petora: É o último general a aparecer e precisa sugar a energia dos humanos para recuperar sua verdadeira força.

Viento: Filho de Uragano com uma mulher humana. Viento é nada mais nada menos do que um dos amores de Momoko, Yousuke. Ele é o mais poderoso vilão que as meninas enfrentam, mas no fim da tudo certo e ele volta a ser do bem, enfrentando Devila.

Séries de manga
Séries de anime
OVA
Animes e mangás de romance
Mahō shōjo
Shōjo
Animes de 1995
Animes de 1996
Mangás de 1994
Mangás de 2004